Muraglie ima više značenja:
 Muraglie, Catanzaro
 Muraglie, Teramo